signifie "preuve" ou "épreuve" en anglais, le terme peut désigner :

Noms communs 
 degré proof : un degré d'alcool : 
 proof (abrégé PRF) : un état de conservation numismatique correspondant à Belle épreuve (BE).

Noms propres 
  (1973–2006), rappeur américain et membre de D12 ;
 , film australien de Jocelyn Moorhouse sorti en 1991 ;
 , film américain de John Madden sorti en 2005 ;
 , titre original de La Preuve, pièce de théâtre de David Auburn produite en 2000 ;
 , série télévisée américaine diffusée du  au  sur TNT.
 Proof, album du groupe sud-coréen BTS sorti en .

Homonymie
Homonymie de titre